Ikaruga peut faire référence à :

Toponyme 
 Ikaruga, un bourg de la préfecture de Nara.

Divertissement 
 Ikaruga, jeu vidéo.

Patronyme 
 Un patronyme japonais.